На́мский насле́г () — сельское поселение в Верхневилюйском улусе Республики Саха (Якутия).

Административный центр и единственный населённый пункт — село Хомустах. Часто по названию наслега село именуется как Намцы.

География 
Территорию сельского поселения Намский наслег образуют исторически сложившиеся земли населённого пункта Намцы (Хомустаха) и прилегающие к ним земли общего пользования, данная территория расположена по обе стороны реки Вилюй, большей частью на её правом берегу. Наслег находится к востоку от улусного центра — села Верхневилюйска.

На севере территория Намского наслега граничит с территорией Дюллюкинского наслега, с северо-востока к Намскому наслегу примыкает территория Балаганнахского наслега, с востока — территории Оросунского и Тамалаканского наслегов, с юга — территория Оргётского наслега, с юго-запада и запада — территория Едюгейского наслега, с северо-запада — Хоринского.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года «Об установлении границ и о наделении статусом городского и сельского поселений муниципальных образований Республики Саха (Якутия)».

Население 

Намский наслег является третьим по численности населения наслегом Верхневилюйского улуса после Верхневилюйского () и Едюгейского () наслегов.

Местное самоуправление 
С 24 декабря 2011 года главой муниципального образования Намский наслег был избран А. И. Кардашевский, который в 2009—2011 годах являлся директором ООО «Нам».

Экономика 
Основной отраслью экономики Намского наслега является сельское хозяйство (мясо-молочное животноводство и зерноводство). Данным видом деятельности занимаются ООО «Нам», сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) «Чолбон» и около десятка крестьянских хозяйств. Имеется на территории наслега участок лесхоза. Лесной фонд Намского наслега составляет 83,82 % территории муниципального образования, сельскохозяйственные угодья — 8,66 %, площадь водной поверхности — 6,24 %.

Примечания 

Муниципальные образования Верхневилюйского улуса
Сельские поселения Якутии